Château de Marigny peut désigner :
 Château de Marigny (Alexain), dans la commune de Alexain
 Château de Marigny (Fleurville), dans la commune de Fleurville
 Château de Marigny (Marigny), dans la commune de Marigny (Saône-et-Loire)
 Château de Marigny (Saint-Germain-en-Coglès), dans la commune de Saint-Germain-en-Coglès

Marigny